Linda Boström kan syfta på:

 Linda Boström (1839–1913), svensk skådespelerska
 Linda Boström Knausgård (född 1972), svensk författare